

Vila Real